Alfredo Somoza Gutiérrez (la Corunya, 1892 - Montevideo, Uruguai, 1951), polític gallec, fill de Manuel Somoza, cosí germà d'Alfonso Rodríguez Castelao
 Anastasio Somoza Debayle (1925 - 1980), President de Nicaragua entre 1967 i 1972 i entre entre 1974 i 1979
 Anastasio Somoza García (San Marcos, Nicaragua, 1896 – Zona del Canal de Panamà, 1956), polític, militar i dictador nicaragüenc 
 Leandro Daniel Somoza (Buenos Aires, 1981), futbolista argentí que ocupa la posició de migcampista 
 Santa Colomba de Somoza, municipi de la província de Lleó, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó